Tenisový turnaj WTA Andalucia Tennis Experience 2010 se konal ve dnech 5. – 11. dubna ve španělské Marbelle venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 ,  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2010
Andalucia Tennis Experience
Tenis ve Španělsku v roce 2010